Barreiro, Grande Lisboa, Portugal:
 Estação Ferroviária do Barreiro — estação terminal da atual Linha do Alentejo, com ligação fluvial; teve três localizações próximas mas distintas:
 entre 1857 e 1884
 entre 1884 e 2008
 desde 2008
 Apeadeiro de Barreiro-A — antiga estação ferroviária da Linha do Alentejo reclassificada de apeadeiro, que também serve a localidade do Barreiro
 Apeadeiro de Barreiro-Terra — antiga interface de mercadorias da Linha do Alentejo, desactivada
 Apeadeiro de Miguel Pais, já demolido, que se situava igualmente no Barreiro
 Barreiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil:
 Estação Barreiro — interface rodoviário e futuramente também ferrovário em Belo Horizonte

Desambiguações de estações